Antonfrancesco Vivarelli Colonna – politico e imprenditore italiano
 Palazzo Vivarelli Colonna – palazzo di Firenze